Cette page présente la  en Top 14 et en Coupe d'Europe.

Entraîneurs 
 Gonzalo Quesada : entraîneur en chef
  Kobus Potgieter : entraîneur adjoint
 Laurent Sempéré : entraîneur des avants
 Julien Arias : entraîneur des arrières

La saison

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Top 14

Classement Top 14

Coupe d'Europe

Phase de poule 
Dans le challenge européen, le Stade français fait partie de la  et est opposée aux Italiens du Benetton Trévise et aux Sud-africans des Lions.

|}

Statistiques

Championnat de France

Coupe d'Europe

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2022-2023
Paris
Sport à Paris en 2022
Sport à Paris en 2023